Titre porté par deux œuvres relatant une scène de la séance royale du 23 juin 1789 durant les États généraux de 1789, dans une salle de l'hôtel des Menus-Plaisirs de Versailles : 
 Mirabeau répondant à Dreux-Brézé de Jules Dalou (1890).
 Mirabeau répondant à Dreux-Brézé d'Alexandre-Évariste Fragonard (1830).